Biogramm steht für:

 Biogramm, kurze Lebensbeschreibung einer Person, siehe Vita

 Biogramm, Talkformat von und mit Alfred Biolek, siehe Alfred Biolek #Weitere Tätigkeiten

Siehe auch:
 Antibiogramm (Labortest)
 Lebenslauf (Begriffsklärung)
 Personagramm